Amerine ist der Name:
 eines Flusses im US-Bundesstaat Tennessee, siehe Amerine Branch
 einer Grünanlage im US-Bundesstaat Tennessee, siehe Amerine Park

Siehe auch:
 Jason Amerine (* 1971), ein Offizier der Green Berets